Промы́шленная револю́ция:
 Промышленная революция (первая промышленная революция) — период перехода от ручного труда к механическому в промышленности в XVIII—XIX веках.
 Вторая промышленная революция — период массового освоения в промышленности второй половины XIX — начала XX веков поточного производства, широкого применения электричества и химикатов.
 Третья промышленная революция — альтернативное название цифровой революции конца XX — начала XXI веков.
 Четвёртая промышленная революция — прогнозируемое событие, массовое внедрение киберфизических систем в производство.

 «Промышленная революция (телепередача)» — цикл телепрограмм на канале Discovery.

Примечания